Роджер Федерер защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Новак Джокович (Группа)
  Николай Давыденко (Группа)

<ol start="5">
  Энди Роддик ''(Полуфинал)
  Давид Феррер ''(Финал)
  Фернандо Гонсалес ''(Группа)
  Ришар Гаске (Группа)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у двух игроков главным критерием отбора является результат личных встреч.

Золотая группа

Ссылки 
 Сетка турнира 

Tennis Masters Cup 2007